Argamula real  puede referirse a:

 el nombre común de la planta Alkanna tinctoria; o
 el nombre común de la planta Anchusa azurea.